Магда () — женское личное имя; распространено также в виде фамилий и названий.
 Магда (настоящее имя Афаф Али Камель аль-Саббахи; 1931—2020) — одна из ведущих египетских киноактрис 1950-х — 1970-х годов.
 Магда — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.
 Магда, Игорь Иванович (род. 1944) — украинский физик, доктор физико-математических наук, профессор.
 
 Магда (певица) — болгарская поп-фолк певица.
 Магда — сценическое имя польской певицы Магдалены Оброк (по-польски Magdalena Obrok).